Суперкубок Нидерландов по футболу 2019 () — 24-й розыгрыш Суперкубка Нидерландов. В нём встретились чемпион Нидерландов и обладатель Кубка Нидерландов «Аякс» и серебряный призёр чемпионата ПСВ. Матч состоялся 27 июля 2019 года на стадионе Йохан Кройф Арена в Амстердаме.

Отчёт о матче

Примечания 

2019
Матчи ФК «Аякс» Амстердам
Матчи ФК ПСВ
События 27 июля
Июль 2019 года
Спорт в Нидерландах в 2019 году
Европейские национальные футбольные суперкубки в сезоне 2019